Phaeomyias est un genre d'oiseaux appartenant à la famille des Tyrannidae et regroupant deux espèces de tyranneaux.

Liste d'espèces 
Selon  :
 Phaeomyias murina – Tyranneau souris
 Phaeomyias murina eremonoma Wetmore, 1953
 Phaeomyias murina incomta (Cabanis & Heine, 1860)
 Phaeomyias murina wagae (Taczanowski, 1884)
 Phaeomyias murina murina (von Spix, 1825)
 Phaeomyias tumbezana – Tyranneau de Tumbes
 Phaeomyias tumbezana tumbezana (Taczanowski, 1877)
 Phaeomyias tumbezana inflava Chapman, 1924
 Phaeomyias tumbezana maranonica <small>Zimmer, JT, 1941

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 

Tyrannidae